Dinis de Paris — mártir católico, primeiro bispo de Paris
 Papa Dionísio — papa da Igreja Católica entre 259 e 268
 São Dinis (Vila Real) — freguesia de Vila Real, Portugal
 São Dinis (Reunião) - capital da ilha francesa da Reunião

Desambiguações de santos
Desambiguações de topônimos